La saison 2013-2014 de l'Espérance de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa  Ligue des champions de la CAF (troisième année de suite) en commençant par les seizièmes de finale.

L'Espérance sportive de Tunis, détenteur de la  de la Ligue des champions aux dépens du Wydad de Casablanca, tente de remporter à nouveau ce titre lors de la Ligue des champions de la CAF 2013.

Transferts

Effectif 

|-
!colspan=7 style="background: #FFF200" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFF200" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFF200" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #FFF200" align=center| Attaquants
|-

Matchs amicaux

Ligue des champions de la CAF

2013 
Groupe B

2014

Groupe B

Ligue 1 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Statistiques

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Homme du match

Références 

2013
Tunis, Esperance
Saison 2013-2014 de football en Tunisie